Aquesta és una llista de ciutats de Moçambic.

La major aglomeració de Moçambic és Maputo amb una població de 1.810.641 habitants (l'1 de gener de 2005). Per tant, el 10 % de la població del país viu a l'aglomeració de la capital.

A la taula de sota hi ha les ciutats de més de 20.000 habitants, segons els resultats del cens d'1 d'agost 1980, del cens de l'1 d'agost de 1997 i un càlcul de l'1 de gener de 2005, així com la unitat administrativa (província) a la qual pertany la ciutat. La ciutat (cidade) de Maputo és independent i no pertany a cap província. Les xifres de població reflecteixen la ciutat real i sense el cinturó urbà.

Referències

Enllaços externs 
 Instituto Nacional de Estatistica Moçambique
 City Population - Població històrica de Moçambic

 
Llistes de ciutats